Daniel Nestor och Nenad Zimonjić var försvarande mästare och de lyckades att försvara sin titel, sedan de hade vunnit med 6–4, 4–6, [10–7], mot Simon Aspelin och Paul Hanley.

Seedning 

''' Daniel Nestor   Nenad Zimonjić (Mästare)
 František Čermák   Michal Mertiňák (Semifinal)

 Mariusz Fyrstenberg   Marcin Matkowski (Kvartsfinal)
 Christopher Kas   Dick Norman (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Referenser
 Doubles Draw

ABN AMRO World Tennis Tournament 2010